Отец Браун (также известный как «Детектив» в американском прокате) — британский фильм 1954 года, основанный на рассказе «» Гилберта Кита Честертона, с Алеком Гиннессом в главной роли.

Сюжет 

В фильме отец Браун представляется как Игнатий Браун, названный в честь католического святого Игнатия Лойолы. Отец Браун должен доставить драгоценный и исторически важный крест из Лондона в Рим. Полиции и отцу Брауну известно, что драгоценный крест в пути может похитить некий Фламбо. Фламбо — неуловимый мастер маскировки, любитель собирать исторические артефакты и произведения искусства в своём поместье в частной коллекции. Цель полиции — поймать и наказать преступника. Цель священника — обратить Фламбо от криминальной жизни.

В ролях

Критика 
В журнале «Variety» отметили отличный актёрский состав во главе с Алеком Гиннессом.

«Нью-Йорк таймс» охарактеризовал адаптацию как «неторопливый добродушный фильм».

Леонард Малтин, известный американский кинокритик и историк кино, называет фильм очередным британским шедевром, великолепно экранизированным.

Награды и номинации 
В 1954 году на 15-м Венецианском международном кинофестивале фильм номинировался на Золотой лев.

Примечания

Ссылки 
 
 

Детективные фильмы Великобритании
Экранизации рассказов
Фильмы Роберта Хеймера